Desa Karanggeneng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karanggeneng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,51, long 110,61), 
 Desa Karanggeneng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,35, long 111,34), 
 Desa Karanggeneng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 110,72), 
 Desa Karanggeneng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,80), 
 Desa Karanggeneng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,99, long 112,37), 

Robotskapade Indonesienförgreningar